Цветанка Јакимовска (1927–1990) је била југословенска и македонска филмска и позоришна глумица.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1967. || Македонска крвава свадба  || /
|-
| 1968. || Стотиот чекор ТВ филм || /
|-
| 1969. || Антича ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Слики на дрво ТВ филм || /
|-
| 1970. || Розенберговите не треба да умрат ТВ филм || Етел Розенберг
|-
| 1973. || Залез зад езерската земја ТВ серија || Лика
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Учителот ТВ филм || /
|-
| 1983. || Премиера ТВ филм || /
|-
| 1984. || Комедијанти ТВ серија || Мајката на наивката
|-
| 1986. || Македонски народни приказни ТВ серија || /
|-
| 1987. || За трошка срека ТВ филм || Баба
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1927.
Умрли 1990.
Македонски глумци
Југословенски глумци